Castelló d'Empúries kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castelló d'Empúries (ort), Katalonien, Província de Girona, 
 Castelló d'Empúries (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar